La Rochefoucauld steht für:

 La Rochefoucauld, Gemeinde in Frankreich
 Schloss La Rochefoucauld, Schloss in der Gemeinde La Rochefoucauld
 La Rochefoucauld (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

La Rochefoucauld ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de La Rochefoucauld (1471–1537), französischer Adliger, Gouverneur von Paris und Île-de-France
 François III. de La Rochefoucauld (1521–1572), französischer Adliger und Militär 
 François de La Rochefoucauld (1613–1680), französischer Schriftsteller
 François de La Rochefoucauld (Kardinal) (1558–1645), französischer Geistlicher, Bischof von Clermont und von Senlis
 François Alexandre Frédéric, duc de La Rochefoucauld-Liancourt (1747–1827), französischer Politiker, Unternehmer und Sozialreformer
 François IV. de La Rochefoucauld († 1591), französischer Adliger und Militär
 François V. de La Rochefoucauld (1588–1650), erster Herzog von La Rochefoucauld
 François VII. de La Rochefoucauld (1634–1714), französischer Adliger, Großoffizier der Krone
 Frédéric-Jérôme de la Rochefoucauld de Roye (1701–1757), französischer Geistlicher, Erzbischof von Bourges
 Louis-Alexandre de La Rochefoucauld (1743–1792), französischer Adliger und Politiker
 Sosthènes de la Rochefoucauld (1897–1970), französischer Autorennfahrer